Тази страница представя турнира за Купа на Съветската армия, проведен през сезон 1967/68. Победителят получава право на участие в турнира за КНК за следващия сезон.

1/16 финали

Групова фаза 
Първа група

Класиране

Втора група

Класиране

Трета група

Класиране

Четвърта група

Класиране

 по жребий се класира Ботев (Бургас).

Полуфинали

Финал 

 Голмайстори:
 1:0 Гьонин (5), 2:0 Митков (34), 2:1 Бончев (43), 2:2 Бончев (71), 3:2 Митков (120)

 Съдия: Тодор Бечиров (Пловдив)

Източници 
 bulgarian-football.com

6
6